Кудеевка — топонимы Иглинского района Башкортостана.

 Кудеевка — бывшее название посёлка Кудеевский
 Кудеевка — железнодорожная платформа и путевой пост Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги